3DO steht für:

 The 3DO Company, war ein US-amerikanischer Videospielentwickler sowie Konsolenhersteller
 3DO Interactive Multiplayer, eine Spielekonsole
 3do (Dortmund), war die Bezeichnung für den geplanten Neubau des Dortmunder Hauptbahnhofs